

Sigle 
 Hlinkova garda – organizzazione paramilitare slovacca

Chimica 
 Hg – simbolo chimico del mercurio

Codici 
 HG – codice vettore IATA di Niki
 HG – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Harghita (Romania)

Altro 
 hg – simbolo dell'ettogrammo
 HG – targa automobilistica di Hochtaunus-Kreis (Germania)
 HG – Hunger Games ( libro scritto da Suzanne Collins )
 hg – nome dell'eseguibile di Mercurial, sistema di controllo versione

Altri progetti